

Lugares 
 Céu Azul — município brasileiro
 Céu Azul (Belo Horizonte) — bairro

Artes
 Céu Azul (1941) — filme brasileiro de 1941.
 Céu Azul (1994) — título em português de filme com Jessica Lange e Tommy Lee Jones
 Céu Azul (canção) — single da banda brasileira Charlie Brown Jr.

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos